Zamienie peut désigner :

Toponymie
 :
dans la voïvodie de Mazovie
 Zamienie, village du powiat de Mińsk
 Zamienie, village du powiat de Piaseczno